Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2021 probíhala před zahájením singlové soutěže od 24. do 27. srpna 2021 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Kvůli pokračující koronavirové pandemii se konala, na rozdíl od hlavního turnaje, bez přítomnosti diváků.

Do tříkolové soutěže zasáhlo sto dvacet osm hráčů, z nichž šestnáct postoupilo řádně a tři jako šťastní poražení. V roce 2020 se kvalifikace nehrála kvůli pandemii covidu-19.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

kvalifikace mužské dvouhry